Stati Uniti d'America
 Otsego – città della Contea di Allegan, Michigan
 Otsego – città della Contea di Wright, Minnesota
 Otsego – città della Contea di Otsego, New York
 Otsego – città della Contea di Columbia, Wisconsin
 Lago Otsego – lago dello Stato di New York